

Toponyme 
 Manikganj est un district du Bangladesh.
 Manikganj est la ville principale du district du même nom du Bangladesh.